

Colombia 

 Piazza Bolívar – Bogotà
 Plaza de Bolívar – Manizales

Perù 

 Piazza Bolívar – Lima

Venezuela 

 Piazza Bolívar – Caracas
 Plaza Bolívar – Maracay
 Plaza Bolívar – Puerto Ayacucho
 Plaza Bolívar – Valencia